Moser ist der Name folgender Personen:
 Moser (Familienname) – dort auch zu Namensträgern
 eine Adelsfamilie, Moser von Ebreichsdorf aus Österreich
 eine Adelsfamilie, Moser von Eggendorf auch Moser am (zum) Weyer (erloschen Mitte 16. Jahrhundert)
 eine Adelsfamilie, Moser von Filseck aus Deutschland (Württemberg)

Moser heißen folgende geographischen Objekte:
 Moser (Aitrang), Ortsteil der Gemeinde Aitrang im schwäbischen Landkreis Ostallgäu
 Moser (Gemeinde Grünbach), Ort bei Grünbach (Oberösterreich), Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Moser (Gemeinde Tulfes), Ort bei Tulfes, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Villa Moser – diverse Bauten

Moser, Weiteres:
 Moser (Bauunternehmen) in Merzhausen
 Moser (Unternehmen), böhmischer Glashersteller
 Moser-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Kuno Moser, Hersteller von Haar- und Bartschneidegeräten für den Friseurbedarf
 Fritz Moser, Fabrique d’Automobiles et Motocyclettes, Schweizer Fahrzeughersteller
 Moser-Baer, Schweizer Uhrenhersteller, siehe Mobatime
 Moser Baer India, indischer Hersteller von Speichermedien und Solarzellen
 H. Moser & Cie, Marke der Schweizer Uhrenmanufaktur Moser Schaffhausen AG

Siehe auch:
 Mooser